Сулак — село в Носівському районі Чернігівської області
 Сулак — річка на Північному Кавказі